Epimeria är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av A. Costa 1851. Epimeria ingår i familjen Epimeriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Epimeria